Santamarinesi – abitanti di Santa Marina (Italia)
Santamarinesi – abitanti di Santa Marina Salina